Карол има више значења:
 Округ Карол (Њу Хемпшир)
 Округ Карол (Џорџија)
 Округ Карол (Ајова)
 Округ Карол (Вирџинија)
 Округ Карол (Илиноис)
 Округ Карол (Индијана)
 Округ Карол (Кентаки)
 Округ Карол (Мериленд)
 Округ Карол (Мисисипи)
 Округ Карол (Мисури)
 Округ Карол (Охајо)
 Округ Карол (Тенеси)
 Карол (Небраска)